Weigend ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Weigend (* um 1960), deutsch-amerikanischer Physiker
 Friedrich Weigend-Abendroth (1921–1986), deutscher Schriftsteller und Journalist
 Julian Weigend (* 1971), österreichischer Schauspieler 
 Maximilian Weigend (* 1969), deutscher Botaniker
 Thomas Weigend (* 1949), deutscher Rechtswissenschaftler

Siehe auch:
 Weigand